Sørup Sogn er navnet på flere sogne:
 Sørup Sogn (Rebild Kommune) – et sogn i Rebild Kommune
 Sørup Sogn (Svendborg Kommune) – et sogn i Svendborg Kommune
 Sørup Sogn (Sydslesvig) – sogn i det nordøstlige Angel i Sydslesvig